WHA steht als Abkürzung für:

 West Houston Airport, Flughafen in Houston, US-Bundesstaat Texas nach dem IATA-Code
 World Health Assembly, (deutsch Weltgesundheitsversammlung), Organ der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
 World Hockey Association, eine ehemalige Eishockeyliga in Nordamerika, die von 1972 bis 1979 bestand
 WHA (Sender)
 Women Handball Liga Austria

Siehe auch:
 Wha Ti

WHA